Kasteel ten Hove (Grathem)
 Kasteel Ten Hove (Panningen)